Aywan ist der Familienname folgender Personen:
 Khodor Al-Aywan (* 1973), libanesischer Gewichtheber
 Mohamed Al-Aywan (* 1971), libanesischer Gewichtheber